Ugine peut désigner :
 l'Ugine, un torrent de France situé en Haute-Savoie, sur la commune de Passy et affluent en rive droite de l'Arve, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône ;
 l'Ugine, un torrent de France situé en Haute-Savoie et affluent en rive droite de la Dranse d'Abondance, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône via la Dranse puis le Léman ;
 Ugine, une commune de France située en Savoie ; 
 « Ugine », nom porté par l'entreprise Société d'électrochimie, d'électrométallurgie et des aciéries électriques d'Ugine lors de sa revente en 1971 par le groupe Péchiney-Ugine-Kuhlmannn en 1971, aujourd'hui nommée Ugitech et située à Ugine.